Список городов Мальтийской Республики.

Карта городов 
Легенда карты:
  столица
  города

См. также 
 Административное деление Мальты — список 68 муниципалитетов

Ссылки 
 National Statistics Office

 
Мальта